Rob Ligtvoet (architect), een Nederlands architect
Rob Ligtvoet (kunstenaar), een Nederlands beeldend kunstenaar